

Diritto 
 Impresa – nel diritto italiano, termine che indica un'attività economica con determinate proprietà
 Impresa sociale – tipo di impresa

Storia 
 Impresa di Alessandria – operazione militare della seconda guerra mondiale
 Impresa di Fiume – episodio storico del XX secolo
 Impresa di Pola – operazione militare della prima guerra mondiale

Altro 
 Impresa – ornamento dell'araldica
 Impresa – nello scautismo, modalità di lavoro tipica soprattutto del reparto